Selinum angulatum är en flockblommig växtart som beskrevs av Jean-Baptiste de Lamarck. Selinum angulatum ingår i släktet krusfrön, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Krusfrön
angulatum